Schah Shuja steht für folgende Personen:

 Shah Shuja (Indien) (1616–1660), Großmogul von Indien
 Schah Shuja  (1780–1842), Schah von Afghanistan, siehe Schah Schudscha (Afghanistan)